Lekcja historii – szósty album grupy The Bill, wydany w 2008 roku. Zawiera piosenki dotąd niepublikowane. Składają się na nią utwory z różnych okresów działalności zespołu.
 1-12 nagrane w składzie: Skóra, Kefir, Soko, Mielony
 13-18 nagrane w składzie: Soko, Kefir, Mielony
 Jarocin 92 - fragment występu na Małej Scenie
 Jarocin 93 - fragment występu na Dużej Scenie

Lista utworów 

Albumy Lou & Rocked Boys
Albumy The Bill
Albumy muzyczne wydane w roku 2008